Tepetzintla – cittadina e Municipio (Comune) messicano dello Stato federato Puebla
 Tepetzintla – cittadina e Municipio (Comune) messicano dello Stato federato Veracruz